2gether – film TV del 1999 diretto da Nigel Dick
 2gether: The Series – serie televisiva statunitense-canadese del 2000, tratta dal film 2gether
 2gether: The Series – serie televisiva thailandese del 2020